Banon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Banon, Alpes-de-Haute-Provence, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Spanien 

 Bañón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Bañón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar